Алекса́ндр Серге́евич Котляро́в:
 Котляров, Александр Сергеевич (род. 1983) — российский футболист.
 Котляров, Александр Сергеевич (род. 1993) — белорусский футболист.